Chāhrū kan syfta på följande platser:

Iran 

 Chāhrū (ort i Iran), Hormozgan, 
 Chārū (ort), Hormozgan, 

Robotskapade Iranförgreningar